Демидовская — название населённых пунктов:

Россия 
 Демидовская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Демидовская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Демидовская — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Демидовская — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Демидовская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Демидовская — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Демидовская — река, впадает в Рыбинское водохранилище.

См. также 
 Демидовская площадь
 Демидовская премия
 Демидов
 Демидова
 Демидовка
 Демидово
 Демидовский
 Демидовское